Delubac est un patronyme français, notamment porté par : 
 Auguste Delubac (1859-1940), industriel français du textile, co-inventeur de la viscose
 Jacqueline Delubac (1907-1997), actrice française, petite-nièce d'Auguste Delubac
 Maurice Delubac, créateur en 1924  de la banque Delubac & Compagnie, une banque familiale française.

Notes et références